Зе́мские почто́вые ма́рки — специальные знаки почтовой оплаты, которые выпускались уездными земствами в Российской империи для оплаты услуг по доставке почтовой корреспонденции между государственными почтовыми отделениями и местными жителями уездов.

История 
В Российской империи отрасль связи была недостаточно развитой и не имела единой организации. Почта и телеграф находились в ведении государства. Согласно «Положению о земских учреждениях» от 1 января 1864 года в России были образованы земства — органы местного самоуправления. Прямое разрешение устраивать почты для перевозки частной и прочей корреспонденции было официально дано земствам в 1870 году указом Правительствующего сената. Тогда этим воспользовались немногие. В 1871 году были изданы новые правила относительно учреждений земских почт, которые и стали основными, после чего началось массовое открытие земских почт. Одновременно им предоставили право иметь и свои почтовые марки, но с тем непременным условием, чтобы марки эти по своему рисунку не имели ничего общего с марками государственной почты.

В каталоге «Земские почтовые марки», изданном под редакцией Ф. Г. Чучина в 1925 году и в некоторых других источниках, указано, что первая земская марка появилась в Шлиссельбургском уезде Санкт-Петербургской губернии в 1865 году. Однако исследователь земских марок и автор ряда статей о земской почте Ю. Рудников, на основании архивных документов, доказал, что почта в Шлиссельбургском уезде была открыта лишь в 1877 году. По всей видимости, первая земская марка была выпущена в Верхнеднепровском уезде Екатеринославской губернии 1 декабря 1866 года.

Земская почта существовала практически во всех уездах, но правом выпуска марок воспользовались лишь 121 уездная земская управа; но некоторые из них впоследствии приостановили дальнейший выпуск почтовых знаков, так что в 1888 году почтовые знаки существовали в 103 уездах. Впоследствии число уездов, выпускавших земские марки, возросло. Некоторые земства имели марки с : при сдаче письма от наклеиваемой марки отрезался талон, на котором проставляли номер наклеенной марки, число, месяц и год и роспись приёмщика. Некоторые земства, вместо купонов, пронумеровывали марки. Земские управы, где пересылка была бесплатна или оплачивалась наличными деньгами, марок не заказывали.

Одновременно с марками в некоторых местах выпускали и штемпельные конверты и маркированные почтовые карточки. Бандероли для пересылки печатных произведений земства выпустили даже раньше, чем появились правительственные бандероли. Некоторые земства ввели долговые, или неоплаченные, марки и конверты. Лубенское земство ввело даже марки на годовую подписку.

Начиная с 1884 года выпуск земских марок перешёл в ведение правительства и их стали печатать в Экспедиции заготовления государственных бумаг.

Описание 

Номиналы земских почтовых марок были следующими: ½, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 и 25 копеек (марки в ½ копеек употребляли для отправки газет и журналов по назначению).

Земские марки имели самую разнообразную форму — ромбов, квадратов, кругов, овалов. Печатались также разнообразными способами; среди них есть отпечатанные на гектографе и оттиснутые с медного штампа.

Зубцовка некоторых марок производилась на швейной машине. Так, например, «один экономист с морской душой», умевший работать на швейной машинке, делал с её помощью зубцовку некоторых земских марок.

Встречается до 3000 только основных разновидностей земских марок, что в 75 раз больше, чем государственных почтовых марок Российской империи.

Классификация

Стандартные типы дизайна 
Марки, издававшиеся с 1884 года Экспедицией заготовления государственных бумаг, имели всего пять установленных стандартных типов  — по названиям уездов, для которых впервые выпускали подобные марки:
 островский (1884),
 арзамасский (1890),
 бахмутский (впервые появился на марках Белозёрского и Елецкого уездов в 1884 году),
 петрозаводский (1901) и
 ардатовский (1902).
При этом для марок других уездов менялось лишь название, а рисунок оставался тем же.

Первые заказы на изготовление земских почтовых марок в ЭЗГБ разместили Арзамасский, Лебединский и Островский уезды.

По содержанию рисунка 
Земские марки по содержанию рисунка подразделяются на три вида:
 1. Марки, содержащие только надписи (наименование уездной земской почты, номинал):
  — с надписями без рисунка или с рамкой (в одну или две линии);
  — с элементарным рисунком фона, штриховкой и дополнительными надписями;
  — с развитыми декоративными элементами (короны, почтовые рожки и сумки, мантии и т. п.), фоном и штриховкой.
 2. Марки с изображением уездных и губернских гербов.
 3. Юбилейные (коммеморативные) марки, а также подражающие зарубежным и русским государственным маркам.

Распространение 
В общей сложности земская почта со своими марками была организована в 33 губерниях, в 53 % всех уездов, и просуществовала до 1918 года. За это время земскими управами 162 уездов было выпущено 2427 основных марок, имевших хождение только на территории уезда. По другим сведениям, за период с 1865 по 1915 год в обращение поступило 1634 марки:

Отдельными земствами было выпущено следующее количество марок:

Каталоги земских марок 
Каталоги и справочники земских почтовых марок одновременно являются прейскурантами и выходили как русском, так и на иностранных языках.

Первый в мире каталог земских марок, подготовленный С. Копровским, был издан на французском языке в 1875 году Ж.-Б. Моэнсом в Брюсселе, который переиздавался там же в 1892 году. В 1888 году в Киеве был отпечатан первый каталог земских марок на русском языке, который включал также описание земских почтовых конвертов и бандеролей.

В первой половине XX века в Германии выходили каталоги Карла Шмидта, в том числе в соавторстве с Агафоном Фаберже; при этом каталог Шмидта 1932 года издания («Большой Шмидт»), считается наиболее полным и авторитетным.

Один из известных ранних каталогов земских почтовых марок был составлен и опубликован Ф. Г. Чучиным в 1925 году. Репринтное издание этого каталога появилось в 1991 году.

Известен ещё один каталог земских марок на французском языке, выпущенный в Лионе в 1978 году.

Первым каталожным изданием новейшего времени по земским маркам является каталог-справочник «Марки земской почты России» в двух томах. Он был опубликован журналом «Филателия» в 1998 году; его авторы — О. Полторак и Ю. Гуревич.

В 2004 году вышел в свет «Каталог марок земских почт России. 1866—1919», подготовленный Ю. Е. Гуревичем с соавторами на основе каталога Карла Шмидта 1932 года. Имеется CD-версия этого каталога.

Ниже даётся библиографическое описание основных каталожных изданий (в алфавитном порядке), в которых систематизированы известные выпуски земских почтовых марок:
 
 
 Полторак О., Гуревич Ю. Марки земской почты России. Каталог-справочник // Филателия. — 1998. — № 4, 5, 7, 9, 10, 11; 1999. — № 2, 3, 5, 7, 9, 10, 12.
 Почтовые марки России и СССР. Специализированный каталог. Т. 2. Земство. 2009/10 / Под ред. В. Ю. Соловьёва. — : ИздАТ, 2009. — 194 с. — ISBN 978-5-86656-237-4.
Трусов П., А. Ямсков. "Служебные марки земских управ России. Каталог-определитель" Москва, 2008, 152 с.
 Чудовский Д. Описание русских земских почтовых марок, конвертов и бандеролей. — , 1888.
 Catalogue des timbres de poste locale Russe zemstvos. — Lyon, 1978.
 Koprowski S. Les Timbres-poste ruraux de russie: nomenclature générale de tous les timbres connus jusqu’a ce jour avec leurs prix de-vente: précédé d’une introduction sur l’histoire des postes rurales, avec notes géographiques et historiques. — Bruxelles: J.-B. Moens, 1875. — 108 p. + xxiii.
 Moens J.-B. Catalogue prix-courant de timbres-poste. — Bruxelles, 1892.
 {{h|Schmidt, Fabergé|1900a|3=Schmidt C., Fabergé A. Die Postwertzeichen der russischen Landschaftsaemter: Beitraege zur Kunde dieser Marken. Achtyrka — Donez. —  }}
 
 
 

 В литературе 
Герой романа Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев» Ипполит Матвеевич Воробьянинов, будучи предводителем дворянства слыл заядлым филателистом. Узаконив в земстве в 1912 году выпуск марки  земской почты в количестве двух экземпляров, он собственноручно разбил клише. На нижайшую просьбу знаменитого английского коллекционера мистера Энфилда из Глазго, собравшего полную коллекцию русских земских марок, продать ему одну из них за любые деньги Киса Воробьянинов написал весьма невежливый ответ латинскими буквами: «Накося выкуси!». О том, как могли бы дальше развиваться события в мировой истории, можно почитать в криптоисторическом произведении Сергея Синякина «Марки нашей судьбы».

 См. также 

 Примечания 

 Литература 
 Антонов О. В чём интерес в собирании земских марок // Советский филателист. — 1926. — № 10.
 Базилевич К. В. Земская почта в России (1865—1917). — М.: Связь, 1926. — 69 с.
 
 
 
 
 Карелин П. Земская почта // Спутник филателиста и бониста: Справочная записная книжка-календарь на 1924—25 гг. Первый год издания. — : Изд. Уполномоченного по филателии и бонам в СССР, 1924.
 
 Кренке В. Берегите земские марки // Советский филателист. — 1923. — № 8.
 Пензенская уездная земская почта / Минский М. // Советский коллекционер. — М. Радио и связь, 1985. — № 23.
 
 Розов Б. Земские почтовые марки // Советский филателист. — 1925. — № 19.
 Сашенков Е. В центре внимания теперь — земство. Симпозиум русской филателии прошёл в июне в немецком Гамбурге // Независимая газета. — 2004. — № 206 (3319). — 24 сентября.
 Тюков В. М.'' Российские марки и знаки почтовой оплаты. Большая энциклопедия. — : ЭКСМО; Наше слово, 2011. — С. 113—119. — ISBN 978-5-699-47412-7.

Ссылки 

 Сайт «Каталогизация земских марок России» 
 «Земство. История. Комментарии. Ремейк каталога Ф. Г. Чучина» — электронная книга на сайте В. А. Новосёлова (Смоленск)
 «Земские марки России» — глава из электронной книги «Мир филателии» В. А. Новосёлова (Смоленск) на сайте Союза филателистов России
 [www.philately.h14.ru/post-ru.html «Почта России»] — электронная книга Н. И. Владинца на сайте [www.philately.h14.ru/ «Филателистическая литература, география»]
 
 
 Историческая справка Евгения Сашенкова о земских почтовых марках на сайте «Валдай»
 «Каталоги земских марок Шмидта» — заметка на сайте «Koguja / Коллекционер» (Эстония) 
 Земские марки — статьи о земских марках
 «Russia Zemstvos» — статья из каталога Ф. Г. Чучина на сайте Яна Лангенберга () 
 «Russia, Zemstvos (Local) Issues» — статья Эверта Класебоера ()
 «Земская почта»  — статья на сайте «Моя коллекция» 
 
 
 Блог «Земские марки» — информация о земской почте и земских марках

Местные марки
Почтовые марки России
Экспедиция заготовления государственных бумаг